Planocraniidae — вимерла родина євсухієвих крокодилоподібних, відома з палеогену Азії, Європи та Північної Америки. Родину було створено Лі в 1976 році та містить три роди: Boverisuchus, Duerosuchus і Planocrania. Планокранії були вузькоспеціалізованими крокодилоподібними, які були пристосовані до життя на суші. Вони мали широку броню, довгі ноги та тупі кігті, схожі на копита, і їх іноді неофіційно називають «копитними крокодилами».

Опис 
Планокранії були сухопутними (наземними) крокодилоподібними тваринами з довшими ногами, ніж живі крокодили. Вони виростали до максимального розміру від 2 до 3 метрів у довжину. Майже повні скелети Boverisuchus вказують на те, що планокранії були більш добре броньовані, ніж живі крокодили, з кістковими пластинами, які називаються остеодермами, щільно з’єднаними вздовж спини, повністю охоплюючи хвіст і тягнучись вниз по ногах. Кігті були тупими та були описані як копитоподібні за формою, що свідчить про те, що планокраніїди могли ходити на кінчиках пальців, як копитні ссавців. Ділянки на кістках ніг, де прикріплюються м’язи, були в іншому положенні у планокраніїд, ніж у живих крокодилів, можливо, як адаптація до ходьби по землі.

У той час як більшість крокодилів мають сплощені черепи, планокранії мали високі та вузькі (або стислі з боків) черепи. Їхні зуби також були стиснуті з боків, а не конічні, як у сучасних крокодилів. Поєднання латерально стиснутого черепа і латерально стиснутих зубів називається «зіфодонтним» станом.

Зуби верхньої щелепи повністю перекривали зуби нижньої щелепи, коли рот був закритий, надаючи планокранідам прикус, схожий як в алігатора. Планокранії мали виїмку між передщелепною кісткою на кінчику верхньої щелепи та верхньою щелепою позаду неї. У живих крокодилів також є ця виїмка, яка забезпечує місце для збільшеного четвертого зуба нижньої щелепи, коли рот закритий. У планокраніїд четвертий зуб був маленьким і не вписувався в виїмку.

Еволюція 
Еволюція Planocraniidae відбулася після крейдо-третинного вимирання, коли ніші були відкриті. Через відсутність конкуренції Planocraniidae еволюціонували до полювання на суші, що було б майже неможливо за наявності клад динозаврів.

Найновіша кладограма 
У 2021 році Rio & Mannion провели нове філогенетичне дослідження з використанням сильно модифікованого набору морфологічних даних, а також відзначили відсутність консенсусу та труднощі з розміщенням Planocraniidae. У своєму дослідженні вони відновили Planocraniidae у Crocodylia, як сестринську групу Longirostres, як показано на кладограмі нижче:

Примітки 

Родини плазунів
Евзухії